Velika nagrada ZDA 1910 (uradno II American Grand Prize) je tretja in zadnja dirka za Veliko nagrado v . Odvijala se je 12. novembra 1910 v mestu Savannah, Georgia.

Rezultati

Dirka

Zunanje povezave

www.racing-database.com 

1910
Sezona Velikih nagrad 1910